

Geografia

Distretto di Hanjiang (Putian)
Distretto di Hanjiang (Yangzhou)